Aulostomidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Trompetvissen
 Latridae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Trompetvissen